Retrato - em inglês, portrait
Ou ainda:
 Portrait (álbum) - de Rick Astley
 Portraits (álbum de For Today)
 Portrait (banda) - de heavy metal
 Portraits (So Long Ago, So Clear) - álbum de Vangelis
 Portrait Records

Desambiguação